Grey signifie « gris » en anglais britannique.

Patronyme 

 Albert Grey (1851-1917), gouverneur général du Canada ;
 Al Grey (1925-2000), tromboniste de jazz américain ;
 Alex Grey (1953-), artiste américain ;
 Alexandra Grey (1991-), actrice américaine ;
 Athen Grey (1964-), photographe américain ;
 Aubrey de Grey (1963-), scientifique anglais ;
 Brad Grey (1957-2017), PDG de Paramount Pictures, producteur de télévision et de cinéma américain ;
  ;
 Deborah Grey (1952-), femme politique canadienne ;
 Denise Grey (1896-1996), comédienne française ;
 Edward Grey (1862-1933), homme politique et ornithologiste britannique ;
 George Charles Grey (1918-1944), homme politique britannique ;
 George Grey-Turner (1877-1951), chirurgien britannique ;
 Harry Grey (1901-1980), écrivain américain ;
 Henry Grey (1517-1554), noble anglais,  duc de Suffolk ;
 John Grey (1387-1439), militaire et noble anglais ;
 Jeanne Grey (1537-1554), reine d'Angleterre ;
 Jeffrey Grey (1959-2016), historien militaire australien ;
 Jennifer Grey (1960-), actrice américaine ;
 Joel Grey (1932-), acteur américain ;
 
 Julius Grey (1948-), avocat canadien ;
 Lita Grey (1908-1995, actrice américaine ;
 Katrina Grey (1987-), actrice, réalisatrice, scénariste et productrice slovaque ;
 Keisha Grey (1994-), actrice pornographique américaine ;
 Madeleine Grey (1896-1976), mezzo-soprano française ;
 Margaret Grey Porter (morte en 1881), philanthrope irlandaise ;
 Maria Georgina Grey (1816-1906), pédagogue britannique ;
 Marina Grey (1919-2005), productrice d’émissions de radio et télévision ;
 Nan Grey (1918-1993), actrice américaine ;
 Nathan Grey (1975-), joueur de rugby à XV ;
 Ray Grey (1890-1925), acteur et réalisateur américain ;
 
 Rudolph Grey, guitariste et écrivain américain ;
 Sasha Grey (1988-), actrice porno américaine ;
 Suzanne Grey (1917-2005), actrice française ;
 William Grey Walter (1910-1977), pionnier américain de la robotique ;
 Zachary Grey (1686-1766), historien britannique ;
 Zane Grey (1872–1939), auteur américain.

Pseudonyme 
Grey est un pseudonyme notamment porté par :

 Grey Wolf, pseudonyme d'Ed Mac-Eiffel Senam Biokou (1994-), artiste interprète, disc-jockey et producteur de musique français.

Toponymes 

Comté de Grey, comté de la province canadienne de l'Ontario
, municipalité de la province canadienne de l'Ontario
District de Grey au sud-ouest de la Nouvelle-Zélande
Lac Grey en Patagonie au Chili.
Grey, ancienne circonscription fédérale de la province du Canada.
Grey, fleuve de l’Île du Sud, en Nouvelle-Zélande.

Œuvres

Musique 
Earl Grey est un album du groupe rock Peter Bjorn and John

Littérature 
 Agnès Grey, roman d'Anne Brontë
 Cinquante Nuances de Grey, romance érotique de E. L. James
 Fifty Shades of Grey, trilogie érotique de E. L. James
 Grey, romance érotique de E. L. James
 More Grey, romance érotique de E. L. James

Audiovisuel 
Cinquante Nuances de Grey (film)
Grey's Anatomy, série télévisée américaine

Thé et alcool 
Earl Grey, blend de thé noir parfumé à la bergamote
Lady Grey, variante délicate de l'Earl Grey additionné de zestes de citron et d'orange
Grey Goose, marque de vodka distillée

Personnages de fiction 
 Christian Grey, personnage de la Trilogie Fifty Shades of Grey.
 Jean Grey, personnage de bande dessinée.
 John Grey, personnage de bande dessinée.
 Nate Grey, personnage de bande dessinée.
 Grey Fullbuster, personnage du manga Fairy Tail.

Autres 
Dir en grey, groupe de musique japonais.
Wallaby de Grey, marsupial.
Coupe Grey, trophée du championnat du football canadien professionnel.
Grey hat (chapeau gris), hacker.

Homonymie de patronyme
Homonymie de titre
Patronyme anglais